Mikhail Yunoshev (Kemerovo, 27 de febrero de 1998), conocido como Mikha, es un representante ruso de futbolistas que preside la compañía de representación ADM Sports Agency.

Biografía 
Mikhail Yunoshev nació en Kemerovo. A los 10 años de edad empezó a jugar al futbol en el equipo FC Kuzbass. Tras cumplir los 14 años , Mikhail se trasladó a España, donde siguió jugando al futbol a un nivel regional. En el año 2016 fue elegido por la academia de  Nike para entrenar con Cristiano Ronaldo. 

En el año 2018 hubo una tragedia muy grave en Kemerovo relacionada con el centro comercial Winter Cherry.  Yunoshev Mikhail, jugador del club de fútbol español “Unión Deportiva Gornal”, marcó un gol al rival y lo dedicó a las víctimas del incendio de Winter Cherry. Debajo de su camiseta de fútbol, Mikhail llevaba otra camiseta con el mensaje: "25.03.2018. Kemerovo, "Winter Cherry". Mis condolencias a familiares y amigos".

Carrera de agente  
Una vez finalizada su carrera futbolística, Mikhail empieza a trabajar como agente  en el mundo del fútbol. Con amplios contactos en todo el mundo, Mikhail se convierte en uno de los agentes más jóvenes del sector. Miembro oficial de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas.

Vida Personal   
Yunoshev reside en Barcelona con su familia. Primo de un velocista ruso Alexander Dereviagin

Habla 4 idiomas: Ruso, Inglés, Español y Catalán.

Referencias 

Nacidos en Kemerovo
Empresarios de Rusia
Agentes deportivos

Enlaces externos